Перовська — слов'янське прізвище, має чоловічу форму .

Відомі носії 

 Перовська Ганна Олексіївна (в одруженні Толстая; 1796—1857) — графиня, дружина графа Костянтина Толстого та мати поета Олексія Толстого.
 
 Перовська Софія Олексіївна (у заміжжі Львова; 1811—1883) — княгиня, дружина князя Володимира Львова.
 Перовська Софія Львівна (1853—1881) — революціонерка, член Виконавчого комітету «Народної волі», керівниця замаху на Олександра II.

Див. також 
 Перовська вулиця (Москва)
 Софія Перовська (фільм)

Примітки